Alte Kanzlei steht für
 Alte Kanzlei (Aurich), ein Gebäude in Aurich (Ostfriesland).
 Alte Kanzlei (Hannover), ein 1943 zerstörtes Gebäude in Hannover, durch einen Nachbau ersetzt.
 Alte Kanzlei (Oberstammheim), ein Gebäude in Oberstammheim (Schweiz).
 Alte Kanzlei (Stuttgart), ein Gebäude am Schillerplatz in Stuttgart.